Malgo ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Claver Malgo (* 1954), burkinischer Geistlicher, Bischof von Fada N’Gourma
 Wim Malgo (1922–1992), Schweizer Evangelist, religiöser Schriftsteller